Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Gustavo Kuerten che ha battuto in finale Karol Kučera 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Marcelo Ríos (semifinali)
 Gustavo Kuerten (quarti di finale)
 Àlex Corretja (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Karol Kučera (finale)
 Albert Costa (quarti di finale)
 Boris Becker (terzo turno)
 Alberto Berasategui (secondo turno)

 Cédric Pioline (secondo turno)
 Thomas Muster (secondo turno)
 Magnus Gustafsson (terzo turno)
 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Gustavo Kuerten (Campione)
 Francisco Clavet (terzo turno)
 Hendrik Dreekmann (secondo turno)
 Nicolas Escudé (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1998